Leopold Markiefka (1813–1882) – polski duchowny katolicki, działacz społeczny
 Paweł Markiefka (1913–1942) – polski górnik, działacz komunistyczny
 Wiktor Markiefka (1901–1991) – polski górnik, przodownik pracy, poseł na Sejm PRL I kadencji